Américo Ferreira dos Santos Silva – cardinale e vescovo cattolico portoghese
 Joaquim Filipe Ferreira dos Santos Videira – schermidore portoghese
 Maik Ferreira dos Santos – pallamanista brasiliano
 Mauro Jaqueson Júnior Ferreira dos Santos – calciatore brasiliano
 Michel Ferreira dos Santos – calciatore brasiliano
 Ravanelli Ferreira dos Santos, noto come Ravanelli – calciatore brasiliano
 Renê Ferreira dos Santos, noto come René – calciatore brasiliano
 Thiago Ferreira dos Santos – calciatore brasiliano
 Wagner Ferreira dos Santos – calciatore brasiliano
 Welinton Júnior Ferreira dos Santos – calciatore brasiliano